Süper Lig 2003/2004 to 46. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Turcji. Obrońcą tytułu mistrza kraju jest Beşiktaş JK, który ośmiopunktową przewagą nad Galatasaray SK zajął pierwsze miejsce.

Zespoły 
Bursaspor, Adanaspor, Elazığspor spadły do 1. Lig za zajęcie trzech ostatnich miejsc w tabeli ligowej w sezonie 2003/2004.
Konyaspor, Çaykur Rizespor, Akçaabat Sebatspor awansowały z 1. Lig kolejno za zajęcie pierwszych trzech miejsc w tabeli ligowej sezonu 2002/2003.

Mapa

Tabela ligowa

Tabela krzyżowa

Stadiony

Najlepsi strzelcy 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji